

Persone
 Ad Reinhardt, all'anagrafe Adolph Dietrich Friedrich Reinhardt (1913-1967) – pittore statunitense
 Alfred Reinhardt (1928) – calciatore tedesco orientale, di ruolo attaccante
 Alois Reinhardt (1961) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Bastian Reinhardt (1975) – ex calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Django Reinhardt, all'anagrafe Jean Reinhardt (1910-1953) – chitarrista jazz belga
 Dominik Reinhardt (1984) – ex calciatore tedesco, di ruolo difensore
 George Frederick Reinhardt (1911-1971), diplomatico statunitense, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia dal 1961 al 1968
 Georg-Hans Reinhardt (1887-1963) – generale tedesco della seconda guerra mondiale
 Gottfried Reinhardt (1911-1994) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore austriaco naturalizzato statunitense
 Joseph Reinhardt (1912-1982) – musicista e chitarrista belga, di etnia sinti
 Knut Reinhardt (1968) – ex calciatore tedesco, di ruolo centrocampista
 Larry Reinhardt (1948-2012) – chitarrista statunitense
 Max Reinhardt (1873-1943) – regista, attore e produttore teatrale, drammaturgo, regista cinematografico austriaco naturalizzato statunitense
 Nicole Reinhardt (1986) – canoista tedesca
 Walther Reinhardt (1872-1930) – militare tedesco

Altro
 16705 Reinhardt – asteroide della fascia principale
 Operazione Reinhardt o Reinhard, in tedesco Aktion Reinhardt – nome in codice dato dai nazisti al progetto di sterminio degli ebrei in Polonia